Schlieper ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Rütger Schlieper (1936), deutscher General der Bundeswehr
 Carl Schlieper (1903–1989), deutscher Zoologe
 Franz Schlieper (1905–1974), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor; Bruder von Fritz
 Friedrich Schlieper (1897–1981), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Fritz Schlieper (1892–1977), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Georg Schlieper (vor 1885–1955), deutscher Unternehmer 
 Gustav Schlieper (1837–1899), deutscher Industrieller
 Heinrich Schlieper (1826–1905), deutscher Industrieller und Politiker
 Johann Abraham Schlieper (1710–1774), Bürgermeister von Elberfeld
 Paul Schlieper (1864–1950), deutscher Konteradmiral
 Walter Schlieper (1896–1978), als Maximilian Scheer bekannt gewordener Journalist und Schriftsteller

Sonstiges:
 Schlieper Bay, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik